Příjmení Juránek, přechýleně Juránková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Arnošt Juránek (1874–1944) český podnikatel, sportovec a organizátor lyžařských aktivit na Šumavě
 Jan Juránek (1910–1999) – český pedagog, muzejník, archivář a regionální historik
 Stanislav Juránek (* 1956) – český politik, hejtman Jihomoravského kraje
 Věroslav Juránek (1920–2002) – český fotbalový útočník a hokejový funkcionář
Podobná příjmení
 Jura (rozcestník)
 Juráček
 Juran
 Jurásek
 Jurášek

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení